Armando Giuranna – attivista italiano
 Barbara Giuranna – compositrice italiana
 Bruno Giuranna – violista e direttore d'orchestra italiano
 Giuseppe Giuranna – attore teatrale italo-tedesco
 Guglielmo Giuranna – vescovo italiano
 Paolo Giuranna – regista teatrale, attore e scrittore italiano